Винстед има више значења:
 Винстед (Конектикат)
 Винстед (Минесота)